

Patronymes 
Malipiero est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 La famille Malipiero de Venise :
 Orio Mastropiero, le  doge de Venise, élu en 1178 ;
 Pasqual Malipiero, le  de Venise, élu en 1457 ;
 Marin Malipiero est représenté avec deux autres magistrats, Michele Pisani et Lorenzo Dolfin, dans une œuvre du Tintoret, La Madone des Camerlenghi (ou des trésoriers) en 1566-1567. Cette toile de , conservée à la Gallerie dell'Accademia de Venise, provient du palais Camerlenghi au Rialto. Il s'agit d'un tableau votif commandé par ces magistrats.
  (née en 1972), actrice italienne ;
  († 1464), évêque de Brescia :
 Francesco Malipiero (1824-1887), compositeur italien ;
 Gian Francesco Malipiero (1882-1973), compositeur italien, musicologue et éditeur de musique ;
 Riccardo Malipiero (1914-2003), pianiste et compositeur italien.

Autres usages 
 , le palais de la famille Malipiero à Venise.

Notes et références 

Patronyme italien